Первенство ФНЛ 2019/2020 годов — 28-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России. Первенство досрочно завершено 17 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 (в соответствии с решением Исполкома РФС от 15 мая 2020 года), таким образом сыграно 27 из 38 туров. В премьер-лигу вышли «Ротор» и «Химки». Стыковые матчи были отменены, также по итогу сезона клубы, занявшие 5 последних мест в турнирной таблице первенства ФНЛ сезона 2019/20 годов, не выбывали из состава участников на следующий сезон при условии наличия у них соответствующей лицензии РФС.

Клубы-участники

Изменения

Пополнили лигу 
По итогам Первенства ПФЛ 2018/2019 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Текстильщик» (Иваново) — победитель группы «Запад». Вернулся в ФНЛ спустя 11 сезонов.
 «Нефтехимик» (Нижнекамск) — победитель группы «Урал-Приволжье». Вернулся в ФНЛ спустя 2 сезона.
 «Чайка» (Песчанокопское) — победитель группы «Юг». Впервые вышла в ФНЛ.
 «Торпедо» (Москва) — победитель группы «Центр». Вернулось в ФНЛ спустя 5 сезонов.

По итогам чемпионата России 2018/2019 в ФНЛ выбыли следующие клубы:
 «Енисей» (Красноярск), занявший 16 место. Вернулся в ФНЛ спустя 1 сезон.

Покинули лигу 
По итогам прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Тамбов», занявший 1 место. Вышел в РПЛ впервые в истории.
 «Сочи», занявший 2 место. Вышел в РПЛ впервые в истории.

По итогам прошлого сезона ФНЛ в Профессиональную футбольную лигу выбыли следующие клубы:
 «Сибирь» (Новосибирск), занявшая 18-е место и расформирован в конце сезона. Покинула ФНЛ спустя 8 сезонов.
 «Зенит-2» (Санкт-Петербург), занявший 19-е место. Покинул ФНЛ спустя 4 сезона.
 «Тюмень», занявшая 20-е место. Покинула ФНЛ спустя 5 сезонов.

По итогам прошлого сезона ФНЛ «Балтика» заняла 16-е место, но сохранила прописку в ФНЛ, так как победитель зоны «Восток» первенства ПФЛ 2018/19 «Сахалин» не подал в указанные сроки заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ.

По итогам прошлого сезона ФНЛ «Факел» занял 17-е место, но сохранил прописку в связи с неполучением «Анжи», занявшего в Премьер-лиге сезона 2018/19 15-е место, лицензии РФС. Однако в случае утверждения итогов Первенства ПФЛ 2018/19 в группе «Восток» в соответствии с решением Палаты по разрешению споров РФС от 21 июня (снятие трёх очков с «Сахалина») и получением ФК «Иртыш» (Омск) лицензии на выступление в Первенстве ФНЛ 2019/20, «Факел» мог вылететь в Первенство ПФЛ 2019/20. Данная ситуация рассматривалась на заседании Исполкома РФС 26 июня. На заседании было принято, что «Факел» в текущем сезоне будет выступать в Первенстве ФНЛ.

География соревнований 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе в Первенстве ПФЛ, обозначены зелёной стрелкой ().
Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().
Команды, которые остались в первенстве ФНЛ благодаря отказам от участия других клубов ().

Официальные представители 

Примечания

Правило лимитчиков 
Было введено требование, согласно которому необходимо, чтобы в составе каждой команды на поле находился минимум один молодой футболист (не старше 1998 года рождения). При этом если первый тайм отыграли два таких футболиста, то правило считается выполненным.

Приостановка и досрочное завершение первенства 
В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (COVID-19) на период с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно было приостановлено проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых/проводимых Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, в их числе и Первенство ФНЛ. Об этом решении стало известно 17 марта после состоявшегося заседания Бюро Исполкома РФС. 1 апреля 2020 года Бюро Исполкома РФС приняло решение продлить приостановку соревнований до 31 мая, а 15 мая — завершить сезон.

15 апреля «Армавир» объявил о том, что снимается с первенства сезона 2019/20. Это могло привести к изменениям в турнирной таблице. В соответствии с регламентом, если команда, снявшаяся по ходу сезона, сыграла более 50 % матчей, в оставшихся матчах и сыгранных матчах второго круга, ей засчитываются технические поражения со счётом 0:3. Поэтому существовала вероятность того, что московское «Торпедо» получило бы техническую победу в сыгранном матче второго круга с «Армавиром», завершившемся победой «Армавира» (2:1). В этом случае «Торпедо» набирало бы 56 очков и перемещалось с 4-го места на 1-е, обходя «Ротор» по дополнительным показателям. 15 апреля глава ФНЛ Игорь Ефремов заявлял, что «все изменения в турнирной таблице в соответствии с регламентом турнира будут отражены после получения от „Армавира“ официального уведомления о прекращении участия в первенстве». Также, по его словам, «Армавир» представил в ФНЛ и РФС документы о добровольном снятии с первенства 29 апреля. Комментируя это заявление, президент «Армавира» Валентин Климко назвал дату 20 апреля. На заседании исполкома РФС 15 мая было принято решение завершить первенство, утвердив положение команд по состоянию на 17 марта.

Последние матчи (в рамках 27-го тура) были сыграны 15 марта.

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры по ходу турнира

Потуровая таблица

Результаты матчей 

 •  •

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Рекорды сезона 

 Самый быстрый гол в сезоне: Александр Руденко («Торпедо») на 2-ой минуте в ворота «Авангарда» (26 тур, 9 марта 2020)
 Самая крупная победа хозяев (+5): «Спартак-2» — «Факел» — 7:2 (19 тур, 23 октября 2019)
 Самая крупная победа гостей (+4): «Текстильщик» — «Балтика» — 1:5 (12 тур, 8 сентября 2019), «Факел» — «Шинник» — 0:4 (18 тур, 19 октября 2019)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (9): «Спартак-2» — «Факел» — 7:2 (19 тур, 23 октября 2019)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7): «Спартак-2» — «Факел» — 7:2 (19 тур, 23 октября 2019)
 Наибольшее количество побед подряд (9): «Торпедо» (6—13 туры)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (14): «Балтика» (7—19 туры)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (13): «Енисей» (2—13 туры)
 Наибольшее количество поражений подряд (5): «Мордовия» (15—19 туры)
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (5): «Факел» (13—17 туры)
 Наибольшее количество матчей без пропущенных мячей подряд (5): «Чертаново» (17—21 туры)
 Наибольшая посещаемость матча (36219): «Ротор» — «Торпедо»  — 0:2 (11 тур, 31 августа 2019)

Ежемесячные награды

По версии Лиги

По версии болельщиков

Лауреаты сезона 
 Лучший вратарь — Илья Абаев («Чертаново»)
 Лучший защитник — Азат Байрыев («Ротор»)
 Лучший молодой футболист — Александр Руденко («Спартак-2» / «Торпедо»)
 Игрок-открытие — Денис Макаров («Нефтехимик»)
 Лучший нападающий, лучший бомбардир — Иван Сергеев («Торпедо»)
 Лучший игрок, лучший легионер, лучший ассистент — Артём Полярус («Химки»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ 
 Оnedivision.ru — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ
 Goleada.ru — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ, ЛФЛ и регионы 

Футбол в России в сезоне 2019/2020
2019
Россия 2